Gauville pode se referir a:
 Gauville (Orne)
 Gauville (Somme)

Desambiguações de topônimos